Hoin est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Hoin (1750-1817), peintre, dessinateur et miniaturiste français ;
 Jean-Jacques-Louis Hoin (1722-1772), chirurgien français ;
 Richard Hoin (1879-1944), homme politique allemand ;
 Karl-Michael Hoin (né en 1975), conservateur régional adjoint de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Patronyme français